Induno är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Domenico Induno (1815–1878), italiensk konstnär
 Gerolamo Induno (1825–1890), italiensk konstnär
 Induno Olona, en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien
 Induno Ticino, en frazione i Robecchetto con Induno, ort och kommun i storstadsregionen Milano i regionen Lombardiet i Italien

Italienska efternamn